Stati Uniti d'America
 Cedar Hill – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
 Cedar Hill – census-designated place della Contea di Jefferson, Missouri
 Cedar Hill – città della Contea di Robertson, Tennessee
 Cedar Hill – città della Contea di Dallas, Texas